Gareis ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johann Gareis (1793–1863), deutscher Maler, Lithograf, auch Radierer
 Anton Gareis (1837–1922), deutscher Genre- und Portraitmaler
 Balthasar Gareis (1929–2000), deutscher Theologe, Psychologe und Hochschullehrer
 Franz Gareis (1775–1803), deutscher Kunstmaler
 Fritz Gareis (1872–1925), österreichischer Comiczeichner und Illustrator
 Hans (John) Gareis (1911–1949), deutscher Tenor
 Hanns Gareis (Ministerialbeamter) (1896–1972), Abteilungsleiter im Bundeslandwirtschaftsministerium 
 Harry Gareis (* 1928), österreichischer Eiskunstläufer
 Heinrich Gareis (1878–1951), deutscher Jurist, Regierungspräsident, Polizeipräsident und SS-Führer
 Jennifer Gareis (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

 Josef Gareis (1903–1982), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Josef (Jupp) Gareis, deutscher Sänger (1905–1935)
 Karl Gareis (1889–1921), deutscher Politiker (SPD)
 Karl von Gareis (1844–1923), deutscher Jurist
 Martin Gareis (1891–1976), deutscher Offizier
 Pius Gareis (1803–1879), deutscher Maler
 Roland Gareis (* 1948), österreichischer BWL-Professor und Fußballspieler
 Sven Bernhard Gareis (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler